Bouctot est un nom propre français qui peut faire référence à :

Étymologie 
Le patronyme Bouctot a en Normandie vraisemblablement une origine toponymique et désigne une personne originaire de Bouctot, Bouquetot, noms de hameaux ou de communes disparus ou encore existants dont Bouquetot (Bochetot 1180; Boquethot 1205; Boketot 1243) dans le département de l'Eure, ainsi que les hameaux de Bouquetot (Duranville, Eure, Bochetot 1178) et Bouquetot (Calvados, Clarbec, Bouketot 1198). En effet, le patronyme Bouctot est principalement attesté en Normandie (voir la rubrique localisation des naissances). Selon Ernest Nègre qui suit en cela François de Beaurepaire, le toponyme Bouquetot comporte deux éléments : Bouque-, forme romanisée du vieux norrois bók qui signifie « hêtre » qu’on retrouve dans le norvégien bøk et le danois bøg, suivi de l'appellatif -tot issu du vieux norrois -topt, -toft désignant un « établissement rural ». Bouquetot signifie donc « la ferme du hêtre ». Ce processus de formation des patronymes à partir d'un nom de lieu est commun et se rencontre fréquemment en Normandie, par exemple Bennetot, Hautot, Clatot, Cartot, etc. tous issus de toponymes d'origine norroise en -tot. Cependant, dans l'est où les patronymes sont souvent formés avec le suffixe diminutif -ot, le patronyme Bouctot peut avoir une autre étymologie, à savoir, identique à celle du patronyme Boucton, forme contractée du patronyme Bouqueton, lui-même dérivé de , lui-même hypocoristique des patronymes Bouq et Bouc. Le patronyme Bouc, également trouvé avec l'article défini Le- : Lebouc et Lebouq, est à l’origine (au Moyen Âge) un sobriquet péjoratif désignant un individu « à l’odeur forte et désagréable ou au caractère lubrique ».

Variantes

Variantes de Bouc 
Selon Marie-Thérèse Morlet, il existe de nombreuses variantes du patronyme  :
 Boucneau, Boucniaux
 Boucqueneau
 Boucton, Bouctot
 Bouq, Bouquard, Bouqueau, Bouquel, Bouquelet, Bouqueneau, Bouquet, Bouqueton, Bouquetot, Bouquin, Bouquot
 Lebouc, Leboucq
Selon Jean Tosti, étymologiste de Geneanet, il faut ajouter :

Variantes Bouquet 
au sens de « bosquet » :
 De Bocquet et Boquet

Variantes de Bouquetot 
Selon Jean Tosti, le patronyme Bouctot dérive selon les cas :
 de Bouquetot (toponyme)
 variantes Bouctot et Boucquetot

Localisation des naissances 
Les 4 tableaux suivants, tirés des statistiques de l’INSEE, montrent le nombre de naissances de personnes portant le patronyme Bouctot par période et par départements français sur une période de 100 ans :

Le tableau suivant montre le nombre de naissances de personnes portant le patronyme Bouctot entre 1891 et 1990 (100 ans) par départements français dans 20 départements différents :

soit une répartition par régions qui s’établit ainsi :
 49 naissances en Normandie (40 % de l’ensemble), ce qui en fait le principal foyer du patronyme Bouctot
 44 naissances en Lorraine (36 % de l’ensemble)
 16 naissances en Île-de-France (13 % de l’ensemble)
 les 12 naissances restantes (10 % de l’ensemble) étant très minoritaires et réparties dans toute la France

Historiquement, avant de , le patronyme Bouctot n’était donc présent qu’en Normandie et en Lorraine.

Popularité 
Bouctot est au  des noms de famille les plus portés en France.

Patronyme 

 Georges Bouctot (1855-1929), homme politique français.

Architecture 
 Hôtel particulier Bouctôt Vagniez, hôtel particulier de la ville d’Amiens en France, de style Art nouveau et construit par l’architecte Louis Duthoit entre 1909 et 1911. Il porte le nom de ses premiers propriétaires, André Bouctôt, investisseur, et Marie-Louise Vagniez, descendante d’une famille industrielle du textile.

Notes et références

Notes

Références 

Patronyme français